Эите́ () — фамилия. Известные носители:

 Эите, Жонатан (род. 1985) — тоголезский футболист, нападающий сборной Того.
 Эите, Флойд (род. 1988) — тоголезский футболист, полузащитник сборной Того.